E121 – dokument poświadczający prawo emeryta/rencisty do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 E121 – trasa z Samary w Rosji do Gyzylarbatu w Turkmenistanie
 E121 – oznaczenie lakmusu jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E